Булса () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, административный центр провинции Наментенга.

Общая информация 
Высота Булсы над уровнем моря составляет 305 м. Город расположен на востоке центральной части страны. Население представлено преимущественно народом моси; другие этнические группы — фульбе и гурма. Население городской коммуны Булса по данным переписи 2006 года составляет 81 967 человек.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 21 550 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо